Pelham kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Pelham (Alabama)
Pelham (Georgia)
Pelham (New York)

Overig
Pelham Bay Park (metrostation), metrostation in The Bronx, New York
Pelham Bay Park (park), park in The Bronx, New York